Le grain d'orge est un marteau utilisé pour la taille manuelle de la pierre. Il peut aussi désigner :
 Grain d'orge (unité de longueur)
Plusieurs brasseries portent également ce nom :
 La Brasserie Grain d'Orge à Hombourg (Belgique)
 La Brasserie Grain d'Orge à Ronchin (France, Nord)

Voir aussi